Immerfall ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Immerfall (* 1955), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Stefan Immerfall (* 1958), deutscher Soziologe